Бори́с Трофи́мов:
 Трофимов, Борис Александрович (род. 1938) — российский учёный-химик, действительный член РАН (2000), директор Иркутского института химии (с 1994).
 Трофимов, Борис Владимирович (род. 1940) — советский и российский графический дизайнер.
 Трофимов, Борис Петрович (1902—1973) — начальник Управления НКВД по Курской области, генерал-майор.